Le Vent de la nuit est un roman de Michel Del Castillo paru en 1972
Le Vent de la nuit est un film de Philippe Garrel sorti en 1999
Le Vent de la nuit est un album de la chanteuse française Mireille Mathieu sorti en 1974.
Le Vent de la nuit est une chanson de la chanteuse française Mireille Mathieu sorti en 1974 sur l'album du même nom Le Vent de la nuit.